Huwaida ist der Name von

 Zahir Huwaida, afghanischer Sänger
 Huwaida Arraf (* 1976), Mitbegründer der International Solidarity Movement